

Cinema
 Samson – film del 1908 diretto da Albert Capellani, Henri Andréani e Ferdinand Zecca
 Samson – film del 1914 diretto da J. Farrell MacDonald
 Samson – film del 1915 diretto da Edgar Lewis
 Samson – film del 1961 diretto da Andrzej Wajda
 Samson - La vera storia di Sansone (Samson) – film del 2018 diretto da Bruce Macdonald

Geografia
 Samson – sobborgo di Perth (Australia)
 Samson – fiume del Belgio
 Samson – comune del Doubs (Francia)
 Samson – isola disabitata dell'arcipelago delle Isole Scilly (Regno Unito)
 Samson – città della Contea di Geneva, Alabama (Stati Uniti d'America)

Musica
 Sansone (Samson) – oratorio di Georg Friedrich Händel del 1473
 Samson – gruppo musicale heavy metal britannico
 Samson – album dei Samson del 1993
 Samson – canzone di Emly Starr rappresentante del Belgio all'Eurovision Song Contest 1981
 Samson – singolo di Regina Spektor del 2007, contenuto nell'album Begin to Hope

Altro
 Samson – variante del nome proprio di persona italiano maschile Sansone